

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Tiger (Arizona)
 Tiger (Colorado)
 Tiger (Georgia)
 Tiger (Washington)

Zene 
 Tiger (együttes) – egykori angol indie rock együttes

 Tiger (Frank Buck-album)
 Tiger (Superette-album)
 Tiger (The Dance Party-album)

 Tiger (ABBA-dal)
 Tiger (Fabian-dal)
 Tiger (Steve Angelio-dal)

Hadsereg 
Northrop F–5 Tiger II amerikai vadászbombázó repülőgép
Grumman F–11 Tiger haditengerészeti vadászrepülőgép
Eurocopter Tiger harci helikopter
Panzerkampfwagen VI (Tiger I) második világháborús német harckocsi
Panzerkampfwagen VI B (Tiger II) második világháborús német harckocsi